Николас Кент Стал (; род. 5 декабря 1979, Харлинген, Техас, США) — американский актёр.

Биография 
Ник Стал родился в городе Харлинген (штат Техас). Дебютировал в большом кино в 1993 году в фильме Мела Гибсона «Человек без лица». Позднее стал известен по фильмам «Садист», «Город грехов», «В спальне», «Терминатор 3: Восстание машин», в котором исполнил роль Джона Коннора.

Личная жизнь 
С 15 июня 2009 года Ник женат на актрисе Роуз Мерфи, с которой расстался в январе 2012 года. У супругов есть дочь — Марло Стал (род. 2010).

В 2017 году в интервью на Dallas Comic Show Стал заявил, что переехал в Техас и взял отпуск в актерской деятельности, чтобы провести время с семьей. Он вернулся в 2018 году, когда начались съемки фильма «Убийство Николь Браун Симпсон».

Исчезновение 
10 мая 2012 года Ник Стал пропал без вести, его бывшая жена Роуз заявила в полицию, однако через неделю Стал дал о себе знать. Ник разослал близким и друзьям по электронной почте сообщение, в котором говорилось, что он находится в реабилитационной клинике. Актёр оставался в добровольной изоляции от общества в попытке завязать с наркотиками, но не смог самостоятельно избавиться от пагубной страсти и обратился к специалистам.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США